Казо́-Вильконта́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Марсьяк. Округ коммуны — Миранд.

Код INSEE коммуны — 32099.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 630 км к югу от Парижа, в 105 км западнее Тулузы, в 40 км к юго-западу от Оша.

На западе коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 91 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 54 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 40 были экономически активными, 14 — неактивными (показатель активности — 74,1 %, в 1999 году было 69,6 %). Из 40 активных жителей работали 33 человека (17 мужчин и 16 женщин), безработных было 7 (4 мужчины и 3 женщины). Среди 14 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 1 был неактивным по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер